James Morrison vagy Jim Morrison nevet az alább híres emberek viselik.

Zene

 Jim Morrison (James Douglas Morrison) (1943-1971) a The Doors énekese
 James Morrison (énekes)
 James Morrison (zenész)

Film

 James Morrison (1954) színész

Sport

 James Morrison (1931) jégkorongozó
 James Morrison (1952) baseballjátékos
 James Morrison (1986) labdarúgó